Ruperto Carola steht für:

 Ruperto Carola, lateinischer Gründungsname der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Ruperto Carola (Zeitschrift), Forschungsmagazin der Universität Heidelberg
 (353) Ruperto-Carola, Asteroid des Hauptgürtels